Ambrella – monotypowy rodzaj roślin z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) z jednym gatunkiem – Ambrella longituba H.Perrier. Jest on endemitem na Madagaskarze. Rodzaj został odkryty i opisany przez Josepha Marie Henry'ego de la Bâthie w 1934 roku.

Systematyka 
Rodzaj z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) należącej do rzędu szparagowców (Asparagales) w obrębie jednoliściennych.

Przypisy 

Epidendronowe